Natale a Roccaraso è un web film italiano del 2018 diretto da Mauro Russo. Il mediometraggio, interpretato principalmente da personaggi televisivi e dei social media, si rifà al filone dei cinepanettoni e il titolo del film è scritto con lo stesso tipo di carattere del capostipite del genere, Vacanze di Natale del 1983. Inoltre proprio per la somiglianza narrativa dell'opera al filone dei cinepanettoni alcuni articoli giornalistici lo hanno definito "cinepandoro". L'intero film è stato prodotto in 57 giorni ed è stato pubblicato sul canale YouTube della Rai il 20 dicembre 2018.

Trama 
Andrea ed Enzo sono due ragazzi a cui, da poco, è morto lo zio. Egli ha lasciato loro in eredità un albergo a Roccaraso e per questo Andrea ed Enzo, assieme alle loro compagne, partono per andare a gestirlo. L’albergo, che conta 2 dipendenti, il concierge e lo chef, tuttavia, è in perdita e loro due non hanno né le capacità né i mezzi per sistemare le cose. A un certo punto all'hotel arrivano come ospiti due modelle di cui Andrea ed Enzo s'innamorano. Escono insieme e, poco prima di fare l'amore, le due modelle fanno firmare loro un accordo di riservatezza. Convinti di aver fatto l'amore con loro i due si svegliano e scoprono che la loro esperienza non è stata reale ma, invece, è stata alterata da delle droghe usate dalle modelle che erano in combutta con le loro mogli per far firmare loro la cessione della proprietà dell'hotel a loro favore, così da aver modo di lasciarli per stare rispettivamente con il concierge e lo chef.

Scoperta la cosa, i due se ne vanno sconsolati fin quando, inaspettatamente, arriva lo zio su una macchina che rivela loro che aveva finto di morire per sbarazzarsi dell'albergo, dato che era pieno di debiti; aveva inoltre l'obiettivo di farli lasciare dalle loro mogli, poiché la vera attività che voleva lasciare loro, che impone l'essere single, è la casa di produzione di video porno Feike Taxi (parodia di Fake Taxi, azienda produttrice di film porno).

Colonna sonora 
La colonna sonora del film include:

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Mediometraggi italiani
Film comici